Резе́ц () — созвездие южного полушария неба. Занимает на небе площадь 125 квадратных градусов, содержит 21 звезду, видимую невооружённым глазом. Созвездие не имеет звёзд ярче четвёртой величины.

Условия наблюдения 
Наблюдается частично в южных районах России и полностью — в южных районах бывшего СССР, лежащих южнее широты +41°. Лучшие условия наблюдения — декабрь.

История 
Новое созвездие. Опубликовано без названия впервые Николой Луи де Лакайлем в 1754 году, в 1756 году предложено название «Инструмент гравёра». В 1763 году Лакайль латинизировал название.

Ссылки 

 Резец на wikisky.org
 Астромиф: Резец 

Новые созвездия